Баньос район () — является одним из 7 районов, которые составляют провинцию Лаурикоча, в департаменте Уануко, под управлением регионального правительства Уануко, Перу.

Этимология 
Он назван в связи с тем, что население называлось Конок (), что кечуа означает испанское означает Калиенте (), из-за существования термомедицинских водяных скважин.

География 
Он занимает площадь 82,66 км². На юге граничит с район Куэропалка, на востоке — с департаментом Анкаш, на севере — с район Рондос, а на юго-востоке — с районами Хивия и Хесус.

Примечания 

Районы Перу